Владимир Иванович Григор (6 июня 1913 — после 1983) — советский архитектор. Работал преимущественно в Ростове-на-Дону. Заслуженный архитектор РСФСР, заведующий кафедрой архитектуры Ростовского инженерно-строительного института. Бывший Главный архитектор Ростовской области. Председатель правления Ростовского отделения Союза архитекторов СССР (1961—1971).

Биография 
6 июня 1913 года в украинском городе Николаеве в семье служащего родился будущий архитектор Владимир Иванович Григор. В 1928 году мальчик закончил семилетнюю школу в Одессе. После окончания школы, не имея работы, состоял на учёте на бирже труда для подростков. С 1929 году устроился работать в проектный институт «Гипроград» чертёжником-конструктора и проектировщика. После закрытия института в 1931 году, он работал на стройках города. В 1934—1936 годах был призван на службу в ряды Красной Армии. После армии, в 1936 году поступил учиться на архитектурный факультет Одесского института гражданского и коммунального строительства. Институт закончил перед самой войной. Решением Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 22 июня 1941 года ему была присвоена квалификация архитектора.

22 июня 1941 года, в день начала Великой Отечественной войны, Владимир Иванович Григор был мобилизован в Красную Армию. Там он служил до августа 1946 года. Служба проходила в частях Южного, Сталинградского, Степного, Донского и 2-го Украинского Фронтов. Григор занимал должности помощника командира сапёрного батальона, помощника начальника отдела рекогносцировок. Закончил службу В. И. Григор в звании инженер-майора. После войны вернулся к работе архитектора. В 1945—1946 годах выполнил проекты монументов освободителям Венгрии (г. Дебрецен), Румынии (г. Орадя, г. Орадеа-Маре), памятник Победы в г. Черновцы (Украина). Все эти проекты были реализованы, памятники построены и открыты. После войны он также создал и проект памятника 56-Армии, который был открыт 8 мая 1975 года в парке культуры и отдыха имени Октября в Ростове-на-Дону.

По окончании войны архитектор Григор входил также в состав творческой группы мастерской Академии архитектуры СССР, возглавляемой пионером и теоретиком российского градостроительства архитектором В. Н. Семёновым. Группа работала над проектом восстановления и реконструкции Ростова-на-Дону. В её состав входили московские архитекторы В. С. Колбин, М. И. Тараканов, Л. И. Бирюков и др., ростовские архитекторы В. И. Григор, Г. А. Петров, Н. А. Александров, П. И. Ломаченко, В. В. Леонтьев, Я. А. Ребайн, В. И. Симонович и др. 9 августа 1945 года Совет Министров СССР утвердил разработанный группой проект.

Главным архитектором проектов «Облархпроекта» Григор В. И. работал в 1946—1951 годах, после чего до 1955 года работал главным архитектором «Ростоблпроекта». Около 10 лет, с 1955 по 1965 год, он был заведующим кафедрой архитектуры Ростовского инженерно-строительного института (РИСИ). В 1964 году в институте по инициативе ректора профессора Ананьева В. П. и зав. кафедрой «Архитектуры» доцента Григора В. И. начали учить студентов по специальности «Архитектура». В институте Григор В. И. вёл курс «Архитектурные конструкции зданий».

В 1969 году, на основе архитектурного отделения факультета института был создан архитектурный факультет, а в 1988 году — Архитектурный институт. Фактически, Владимир Иванович Григор был основателем архитектурной специальности в Ростове-на-Дону.

В 1946 вступил в Союз архитекторов СССР, с 1954 года — член КПСС. В качестве Председателя Правления Владимир Иванович Григор в 1961—1971 годах возглавлял Ростовское отделение Союза архитекторов СССР.

Начальником Ростовского областного отдела по делам строительства и архитектуры Григор работал до июля 1975 года. 5 июня 1969 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему было присвоено звание Заслуженный архитектор РСФСР.

Наиболее плодотворным периодом творческой жизни архитектора был послевоенный. Занимая руководящие должности в Союзе архитекторов, он одновременно работал над проектами зданий Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска, Кадиевки, Сталинграда, участвовал в Международном (Швейцария), Всесоюзных и областных конкурсах, писал научные труды и статьи по градостроительству и архитектуре. Им были разработаны проекты планировок и застроек центров сельских районных центров: Матвеево-Курган, Покровское, Усть-Донецк, Заветное, Тарасовский.

Григор В. И. вел и общественную работы —  был избран депутатом Ростовского городского и Ростовского Областного Советов, членом Правления Союза архитекторов СССР. В 1975 году вышел на пенсию. С июля 1977 года Григор В. И. жил в Москве, там он работал в главным специалистом Управления планировки и застройки городов Госстроя РСФСР.

Реализованными проектами Григора В. И. были: комплекс 2-х жилых домов на 100 квартир и здания ростовского комбината «Ростовуголь» по ул. Б. Садовой 71-75; пятиэтажные здания на 36 квартир на ул. Энгельса 60 и на пр. Ворошиловском 91; жилой дом завода «Красный котельщик» на Октябрьской площади в г. Таганроге; частично реализован проект планировки и застройки площади Революции в г. Новочеркасске, созданный совместно с архитектором Блажевич Э. К.; проект восстановления областного Дома Советов по ул. Социалистическая, 112, разработанный совместно с Е. Е. Григор и Е. А. Потаповым (ныне это здание Администрации Ростовской области,); комплекс сооружений таганрогского морского яхт-клуба и др.

Проекты и постройки 
 Проекты памятников освободителям Венгрии (Дебрецен), Румынии (г. Орадя, г. Орадеа-Маре), памятник Победы в г. Черновцы (Украина) (1945—1946);
 Проект памятника 56-Армии в парке культуры и отдыха имени Октября в Ростове-на-Дону (1975 г.).
 Проекты планировок и застроек центров сельских районных центров: Матвеево-Курган, Покровское, Усть-Донецк, Заветное, Тарасовский;
 Проекты жилых и общественных зданий для Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска, Кадиевки, Сталинграда (1940-е годы)
 Обелиск в честь 50-летия установления Советской власти (1967);
 Мемориал Славы освободителям города Таганрога и Ростовской области (1980); Проектированием и строительством мемориала занимался Григор Владимир Иванович с сыном, Иваном Владимировичем. Автором скульптор мемориала был народный художник Азербайджана Э. С. Шамилов. Инициатором создания мемориала был первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Гейдар Алирза оглы Алиев;
 Проекты комплекса жилых домов на 100 квартир, здания комбината «Ростовуголь» в Ростове-на-Дону по ул. Б. Садовой 71-75 (между пр. Ворошиловским и пр. Соколова);
 Проекты пятиэтажных жилых домов на 36 квартир на ул. Энгельса 60 и на пр. Ворошиловском 91; жилой дом завода «Красный котельщик» (Октябрьская площадь,4, г. Таганрог);
 Проект планировки и застройки пл. Революции в г. Новочеркасске (совместно с архитектором Блажевич Э. К.);
 Проект реконструкции и восстановления областного Дома Советов по ул. Социалистическая, 112 (здание Администрации Ростовской области, совместно с Е. Е. Григор и Е. А. Потаповым);
 Комплекс морского яхт-клуба в Таганроге.

Награды и звания 
 За участие в боевых действиях награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», орденом «Красной Звезды».
 Медали «За трудовое отличие», «За доблестный труд», «20 лет Победы», «25 лет Победы», «50 лет Вооружённых Сил СССР».
 Заслуженный архитектор РСФСР (1969).

Примечания

Ссылки 
 ВОЙНА И МИР В ТВОРЧЕСТВЕ АРХИТЕКТОРА

Архитекторы Ростова-на-Дону
Преподаватели Ростовского государственного строительного университета